Matt Carkner (né le  à Winchester, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est l'arrière petit cousin de Terry Carkner.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Petes de Peterborough || LHO || 57 || 0 || 6 || 6 || 121 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|1998-1999 || Petes de Peterborough || LHO || 60 || 2 || 16 || 18 || 173 || 5 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
|1999-2000 || Petes de Peterborough || LHO || 62 || 3 || 13 || 16 || 177 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2000-2001 || Petes de Peterborough || LHO || 53 || 8 || 8 || 16 || 128 || 7 || 0 || 3 || 3 || 25
|- 
|2001-2002 || Barons de Cleveland || LAH || 74 || 0 || 3 || 3 || 335 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Barons de Cleveland || LAH || 39 || 1 || 4 || 5 || 104 || - || - || - || - || -
|- 
|2003-2004 || Barons de Cleveland || LAH || 60 || 2 || 11 || 13 || 115 || 9 || 0 || 3 || 3 || 39
|-
|2004-2005 || Barons de Cleveland || LAH || 73 || 0 || 10 || 10 || 192 || - || - || - || - || -
|- 
|2005-2006 || Barons de Cleveland || LAH || 69 || 10 || 20 || 30 || 202 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Sharks de San José || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|2006-2007 || Penguins de WBS || LAH || 75 || 6 || 24 || 30 || 167 || 8 || 1 || 0 || 1 || 19
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH || 67 || 10 || 15 || 25 || 218 || - || - || - || - || -
|- 
|2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH || 67 || 3 || 18 || 21 || 210 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 81 || 2 || 9 || 11 || 190 || 6 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
|2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 50 || 1 || 6 || 7 || 136 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 29|| 1|| 2|| 3|| 33|| 4|| 0|| 1|| 1|| 21
|-
|2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 3|| 0|| 1|| 1|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Islanders de New York || LNH || 22|| 0|| 2|| 2|| 46|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014|| Islanders de New York || LNH|| 53|| 0|| 3|| 3|| 149|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 19 || 2 || 1 || 3 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 41 || 2 || 9 || 11 || 164 || - || - || - || - || -

| 237 || 4 || 23 || 27 || 556 || 14 || 1 || 2 || 3 || 35

¸

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte le Trophée Yanick-Dupré avec les en 2006-2007.

Notes et références 

Naissance en novembre 1980
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Islanders de New York
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Gagnant du trophée Yanick-Dupré